Сьюзан Флэннери (, род. ) — американская актриса мыльных опер, обладательница премии «Золотой глобус» и четырёх статуэток «Дневной премии Эмми».

Биография 
Сьюзан Флэннери стала известной за роль доктора Лауры Спенсер Хортон в телесериале «Дни нашей жизни» в котором она снималась с 1966 по 1975 годы. В 1974 году она сыграла Лорри в фильме «Ад в поднебесье».

Флэннери наиболее известна по телесериалу «Дерзкие и красивые», в котором начиная с 1987 года она играет Стэфани Дуглас Форрестер. Она также является режиссёром этого сериала и дважды номинировалась на премию «Гильдии американских режиссёров». В конце 2012 года она решила уйти на пенсию и покинула мыльную оперу после двадцати пяти лет игры в ней.

В настоящее время Сьюзан Флэннери живёт в Санта-Барбаре, Калифорния.

Избранная фильмография 
 Ад в поднебесье (1974) — Лорри
 Дьявольские стрелки (1964) — Молли

Телевизионные работы 
 Дерзкие и красивые (1987 — 2012) — Стэфани Дуглас Форрестер
 Королева экрана (2004) — Лаура Левисетти
 Даллас (1981) — Лесли Стюарт
 Дни нашей жизни (1966 — 1975) — Доктор Лаура Спенсер Хортон
 Бен Кэйси (1965) — Элинор Кэбот
 Правосудие Берка (1963) — Секретарша Лили

Награды 
 Дневная премия Эмми 2000, 2002, 2003 — «Лучшая актриса в драматическом сериале» («Дерзкие и красивые»)
 Дневная премия Эмми 1975 — «Лучшая актриса в драматическом сериале» («Дни нашей жизни»)
 Золотой глобус 1975 — «Лучший дебют актрисы» («Ад в поднебесье»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале
Выпускники Колледжа Стивенса